Пьеро́ () может означать:
 Пьеро — один из персонажей французского народного ярмарочного театра.
 «Безумный Пьеро» — фильм 1965 года.
 Pierrot — японская группа, сформированная в 1994 году и распавшаяся в 2006.
 Studio Pierrot — японская анимационная студия.

Пье́ро () — итальянское имя. Известные носители:
 Медичи, Пьеро ди Козимо — де-факто правитель Флоренции с 1464 по 1469 год.
 Пьеро делла Франческа — итальянский художник и теоретик Раннего Возрождения.
 Марини, Пьеро — ватиканский прелат, папский обер-церемониймейстер папы римского Бенедикта XVI и его предшественника Иоанна Павла II.
 Мандзони, Пьеро (1933—1963) — итальянский живописец.
 Пьеро ди Козимо (1462—1521) — итальянский живописец флорентийской школы.
 Сраффа, Пьеро — итальянский экономист.
 Дузио, Пьеро (1899—1975) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Таруффи, Пьеро (1906—1989) — пилот Формулы-1.
 Пьеро Мериджи (1899—1982) — исследователь древних языков и письменностей Средиземноморья и Междуречья.
 Бернарди, Пьеро де — итальянский сценарист.
 Дель Пьеро, Алессандро — итальянский футболист.

См. также 
 
 
 Пьерро